Мэри Бэдэм (, род. 7 октября 1952, Бирмингем, Алабама, США) — американская актриса, сыграла несколько детских ролей в американских фильмах 1960-х годов.

Известность получила по первой роли — Глазастика в фильме по книге Харпер Ли «Убить пересмешника». За эту роль в 1963 году была номинирована на «Оскар» в категории лучшая актриса второго плана. На то время она была самой юной номинанткой (10 лет). Является младшей (на 13 лет) сестрой кинорежиссёра Джона Бэдэма, с которым ни разу не встретилась в совместном проекте.

В настоящее время замужем (с 1975 года) за школьным учителем, работает художественным реставратором и координатором тестирования в колледже, мать двоих детей — Энтони и Анны.

Фильмография

Ссылки 
 
 Страничка Мэри Бэдэм на сайте фильма «Убить пересмешника»

Дети-актёры США
Киноактрисы США